Foix har flere betydninger:
 Foix er en fransk by i departementet Ariège
 Grevskabet Foix var et middelalderligt len i området omkring byen Foix
 Foix (flod) er en flod i Catalonien